Бу́земан () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Буземан, Адольф (1901—1986) — германский и американский учёный в области аэродинамики.
 Буземан, Герберт (1905—1994) — немецко-американский математик.
 Буземан, Франк (род. 1975) — немецкий легкоатлет.